Melas, Melás ou Mélas peut désigner :

 Le général autrichien Michael von Melas (1729-1806)
 Pavlos Melas (1870-1904), militaire grec, combattant du conflit macédonien au début du 
 Deux localités grecques renommées en l'honneur de ce militaire :
 
 Pávlos Melás (Thessalonique)
 Spyros Melas, un dramaturge grec
 L'église Saint-Étienne de Mélas (Ardèche)
 L'ancien nom du fleuve Manavgat Nehri en Turquie
 Le syndrome MELAS
 L'adjectif melas, « noir » en grec ancien , est appliqué à plusieurs espèces animales dont :
 Ameiurus melas, poisson-chat
 Globicephala melas, delphinidé
 Neoglyphidodon melas, poisson pomacentridé